

События 
 Арабы захватили Сицилию.
 Карл II Лысый, внук Карла Великого, получает титул императора Запада после смерти короля Италии Людовика II.
 Исландским моряком Гунбьёрном открыт остров Гренландия.

Родились 
 Герхард I (граф Меца).
 Исэ (поэтесса) — средневековая японская поэтесса.
 Ландульф I (князь Беневенто).
 Спытигнев I — чешский князь.

Скончались 
 27 апреля — Лубб I ибн Муса, глава муваладской семьи Бану Каси, вали (наместник) Толедо.
 6 мая — Муслим ибн аль-Хаджжадж, исламский богослов, хадисовед и правовед.
 12 августа — Людовик II (король Италии).
 31 августа — Адвенций, епископ Меца.
 9 октября — Анно (епископ Фрайзинга).
 16 декабря — Адон Виеннский, французский хронист, монах-бенедиктинец.
 Адриан с острова Мэй — священномученик с острова Мэй.
 Абу Бакр аль-Асрам — исламский богослов, хадисовед, автор «Сунана», один из учеников Ахмада ибн Ханбаля.
 Мухаммед II ибн Ахмед аль-Майит — Эмир Ифрикии из династии Аглабидов.
 Отфрид фон Вейсенбург — немецкий религиозный поэт.
 Теутберга — представительница влиятельного рода Бозонидов.
 Эйстейн (король Дублина).

См. также